czapnik – rodzaj porostów
 czapnik – rzemieślnik wytwarzający czapki